La route départementale 27, ou RD 27, ou D27, est située :
 dans le département de l'Allier, elle relie Cusset à Saulzet.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Oroix à Saint-Sever-de-Rustan.
 dans le département de la Marne, elle relie la RN 31 (au niveau de la commune de Thillois) à la limite de la localité axonaise de Cohan ; de 1926 à 1972, la portion située entre Thillois et Gueux fut empruntée par le circuit de Reims-Gueux.
 dans le département de la Mayenne, elle est située dans la commune de Saint-Denis-d'Anjou, entre les limites de Maine-et-Loire et de la Sarthe, reprenant l'ancienne RN 768, déclassée en 1972.
 dans le département de la Moselle, elle relie la D999 au niveau de Morhange à la D955 au niveau de Sarrebourg.
 dans le département de la Nièvre, elle relie Château-Chinon (Ville) à Luzy.
 dans le département de la Vendée, elle relie Chambretaud aux Épesses.
 dans le département de la Haute-Loire, elle relie la route nationale 88 (au niveau de Cussac-sur-Loire) au Monastier-sur-Gazeille via Solignac-sur-Loire et Chadron.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

027